

Geografia 
 Shorter – comune degli Stati Uniti d'America situato nella contea di Macon dello Stato dell'Alabama

Persone 
 Brian Shorter (1968) – ex cestista statunitense con cittadinanza italiana
 Catherine Shorter (1682–1737) – nobildonna inglese
 Frank Shorter (1947) – ex maratoneta statunitense
 Shannon Shorter (1989) – cestista statunitense
 Wayne Shorter (1933–2023) – sassofonista, musicista e compositore statunitense